Knelpunt (infrastructuur)
 Vrijstaat Flessenhals, een micronatie die bestond tussen 1919 en 1923